Guccini peut désigner :

Patronyme 

 Francesco Guccini (1940-), auteur-compositeur-interprète italien.

Divers 
 (39748) Guccini est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme italien